Miguel García Vivancos (1895-1972) est un activiste anarcho-syndicaliste de la Confédération nationale du travail (Espagne).
 Gonzalo García Vivanco (1981-) est un acteur mexicain.

Homonymie de patronyme